líra: ókori pengetős hangszerek gyűjtőfogalma 
 líra: irodalmi műnem
 khelüsz-líra: az ókori görögök teknőcpáncélból készült lírája
 pontoszi líra: vonós hangszer
 krétai líra: vonós hangszer
 Lira da braccio: vonós hangszer
 Lira da gamba: vonós hangszer
Lira (énekesnő): dél-afrikai énekesnő

 líra: Olaszország pénzneme az euró bevezetése előtt
 líra: Málta pénzneme az euró bevezetése előtt
 líra: Törökország pénzneme
 török új líra: Törökország pénzneme 2005 és 2009 között

 Lyra (magyarul Lant): csillagkép
 Lira: város Ugandában
 líravágány: az állomási vágányhálózat része
 líra: A csővezetékeket a hőtágulás hatásaitól védő kanyarulat
 Líra Könyv Zrt.
 Lira, keresztnév
 Líra, keresztnév

Lira, (Lerato Molapo): dél-afrikai énekesnő